Elyria (Kansas)
Elyria (Ohio)
Elyria (Nebraska)

Desambiguação